Coasta ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Coasta (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud		
 Coasta (Cluj), Dorf im Kreis Cluj			 
 Coasta (Golești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Coasta (Păușești-Măglași), Dorf im Kreis Vâlcea

 Coasta Cerbului, Dorf im Kreis Vâlcea		
 Coasta Grindului, Dorf im Kreis Mureș				
 Coasta Henții, Dorf im Kreis Alba			
 Coasta Lupei, Dorf im Kreis Galați				
 Coasta Mare, Dorf im Kreis Vâlcea		
 Coasta Măgurii, Dorf im Kreis Iași
 Coasta Mare, Dorf im Kreis Mureș		
 Coasta Vâscului, Dorf im Kreis Alba